Center Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Center Point (Alabama)
Center Point (Indiana)
Center Point (Iowa)